Calmon steht für:
 Calmon (Santa Catarina), eine Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina

Calmon ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:
 Marc Antoine Calmon (1815–1890), französischer Politiker
 Wergiton do Rosário Calmon (* 1988), brasilianischer Fußballspieler, siehe Somália (Fußballspieler, 1988)